Een gemeente in Slowakije:
 Sedlice (okres Prešov)
Een gemeente in Tsjechië:
 Sedlice (okres Pelhřimov)
 Sedlice (okres Příbram)
 Sedlice (okres Strakonice)
 Nové Sedlice (okres Opava)